«Ливо́рно» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1915 году. Высшее достижение команды — 2-е место в сезонах 1919/20 и 1942/43.

История 
С момента своего основания в 1915 году «Ливорно» выступал в высшем дивизионе чемпионата Италии. В сезоне 1919/20 команда завоевала серебряные медали, уступив в финале миланскому «Интеру». После образования Серии А в 1929 году «Ливорно» оставался одним из ведущих клубов Италии, но повторить свой успех 1920 года команде удалось только в сезоне 1942/43, когда «Ливорно» уступил только непобедимому в то время «Торино». После Второй мировой войны клуб выступал крайне неудачно и в 1949 году покинул Серию А. Последующие десятилетия клуб в основном провёл в Серии C.

В 1991 году «Ливорно» был лишён профессионального статуса. Однако по сути вновь созданному клубу потребовалось всего 13 лет на преодоление пути из шестого дивизиона в Серию А. В своём первом сезоне в элите после долгого перерыва «Ливорно» занял 9 место, а лучшим бомбардиром стал нападающий этого клуба Кристиано Лукарелли. В сезоне 2005/06 команде удалось повторить своё достижение предыдущего сезона. Более того, благодаря дисквалификации «Ювентуса», «Милана» и «Лацио» «Ливорно» получил право играть в Кубке УЕФА, где дошёл до 1/16 финала.

14 апреля 2012 года в выездном матче 35 тура Серии B против «Пескары» (0:2), погиб игрок «Ливорно» Пьермарио Морозини. Это случилось в первом тайме на 31 минуте игры, он потерял сознание и упал на газон и не смог встать самостоятельно. Морозини был арендован зимой 2012 года у «Удинезе». В память о Морозини «Ливорно» пожизненно закрепило за ним 25 номер, под которым он играл.

По итогам сезона 2011/12 «Ливорно» занял место во второй половине турнирной таблице. Команда из Тосканы довольствовалась лишь 17 строчкой, чудом избежав стыковых матчей за право остаться в Серии В.

В 2014 году «Ливорно» вновь понизился в классе до Серии В. Клуб так же продал своего лидера Паулиньо за 8 миллионов евро, что позволило перекрыть финансовые потери. В 2016 году команда вновь вылетела в Серию С, но спустя два года вернулась во второй дивизион.

По результатам сезона 2019-20 «Ливорно» занял последнее место в чемпионате, что привело к вылету в Серию С. По итогам сезона 2020-21 «Ливорно» занял последнее место в Серии C, а многолетние долги вынудили клуб начать процедуру банкротства и ликвидации.

Количество сезонов по дивизионам

Основной состав

Тренерский штаб

Известные игроки 
  Марко Амелия
  Лука Виджани
  Франческо Коко
  Джорджо Кьеллини
  Кристиано Лукарелли
  Алессандро Лукарелли
  Игор Протти
  Викаш Дорасо
  Томас Данилявичюс
  Моцарт Сантос Батиста Жуниор

Ультрас 

Ультрас «Ливорно» известны своей приверженностью к левым политическим идеям и жестоким, часто выливающимся в насилие, противостоянием с ультрас клубов «правого крыла», такими, как «Лацио», «Интернационале», «Верона», «Милан» и с некоторыми бригадами ультрас «Ромы». На домашней трибуне широко используется коммунистическая и анархистская символика, очень популярными являются изображения Сталина и Че Гевары.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Италии
ФК «Ливорно»